Fullt hus kan syfta på:

Fullt hus – en pokerterm, se Full house
Fullt hus (film) – en amerikansk film från 2003 med Steve Martin, originaltitel Cheaper by the Dozen
Fullt hus (evenemang) – slutsålt med biljetter på till exempel sportevenemang eller konserter